Kasson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kasson (Kalifornien)
 Kasson (Minnesota)
 Kasson (West Virginia)
 Kasson Township (Michigan)

Kasson ist der Familienname von:

 John A. Kasson (1822–1910), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Casson (Begriffsklärung)